Du’erbote Mengguzu Zizhixian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taikang (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 
 Dorbod Mongolzu Zizhixian, härad, Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar